Franciszek Rudnicki (ur. ok. 1749) – konsyliarz konfederacji targowickiej powiatu bracławskiego, porucznik 1. Brygady Kawalerii Narodowej
 Franciszek Rudnicki (1894–1952) – pułkownik pilot inżynier Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, kierownik Instytutu Technicznego Lotnictwa
 Franciszek Rudnicki (1908–1939) – podporucznik Wojska Polskiego, obserwator 13 eskadry towarzyszącej, kawaler Krzyża Walecznych (dwukrotnie)

Przypisy